H3 puede referirse a:

Ciencia 
 El tritio, un isótopo natural del hidrógeno cuyo símbolo es 3H.
 El hidrógeno triatómico, trihidrógeno o H3, una molécula formada por tres átomos de hidrógeno.
 Histona H3, una proteína componente estructural de los nucleosomas, en el núcleo celular.

Transporte 

Sikorsky SH-3 Sea King, un helicóptero de 1959.
 HMS Grenville (H-03), un destructor de 1934.
 Hummer H3, un automóvil todoterreno de 2006.
 H3, un cohete espacial japonés.

Otros 

 H3, un cronógrafo marino de 27kg diseñado por John Harrison.
 Hash House Harriers (abreviado a HHH o H3), una agrupación internacional que se reúne para practicar una forma de footing con una orientación no competitiva.